"Scrivia" pode ser:
 Castelnuovo Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Serravalle Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Spineto Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Alzano Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Carbonara Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Arquata Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Ronco Scrivia, comuna italiana da Ligúria
 Rio Scrivia

Desambiguações de topônimos